Aras kan syfta på följande:
 Aras – flod i Armenien, Turkiet, Iran och Azerbajdzjan

Spanien 

 Aras de Alpuente, ort, Valencia, Província de València, 
 Aras (kommun), Navarra, Provincia de Navarra, 
 Aras (kommunhuvudort), Navarra, Provincia de Navarra,